Alt puede tener alguno de los siguientes significados:
 Alt, tecla del teclado de la computadora
 Alt Gr, tecla del teclado de la computadora
 ALT, la enzima alanina aminotransferasa, también llamada transaminasa glutámico pirúvica (GPT)
 Atributo alt en lenguaje informático HTML